Тома̀с Ланара̀с () е виден гръцки индустриалец, собственик на известната текстилна фабрика Клонатекс.

Биография 
Томас Ланарас е роден на 12 март 1890 година в южномакедонския град Негуш, тогава в Османската империя. Син е на индустриалеца Христодулос Ланарас. В 1949 година Томас Ланарас наследява от баща си текстилната фабрика „Клонатекс“ и я управлява до смъртта си. Женен е и има 8 деца. Заедно с братята си изгражда градската болница в родния им град.

Умира на 10 декември 1961 година в Атина от рак.

Родословие

Бележки 

Родени в Негуш
Гръцки бизнесмени
Починали в Атина
Македонски гърци
Томас